Nyctanassa — род птиц семейства цаплевых из Северной и Южной Америки, особенно (но не исключительно) тёплых прибрежных районов. В роде один ныне живущий и один недавно вымерший вид. Ранее их включали в род Nycticorax.

Название происходит от древнегреческих слов «ночь» и «леди» или «королева». Подразумевались ночной образ жизни желтоголовой кваквы и её красота.

Виды 
 Желтоголовая кваква (Nyctanassa violacea)
  Бермудская кваква (Nyctanassa carcinocatactes)

Примечания

Литература 
 
 
 
 Peterson, Alan P. (Editor). 1999. Zoological Nomenclature Resource (Zoonomen). Accessed 2007-7-29.
 Remsen, J. V., Jr., C. D. Cadena, A. Jaramillo, M. Nores, J. F. Pacheco, M. B. Robbins, T. S. Schulenberg, F. G. Stiles, D. F. Stotz, and K. J. Zimmer. [Version 2007-07-29.] A classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union. Accessed 2007-04-10.

Птицы Центральной Америки
Птицы Южной Америки
Цаплевые
Роды птиц